De finale van de Coppa Italia van het seizoen 1997–98 werd gehouden op 8 en 29 april 1998. Lazio Roma nam het op tegen AC Milan. De heenwedstrijd in het San Siro in Milaan werd met het kleinste verschil gewonnen door Milan na een laat doelpunt van George Weah. In de terugwedstrijd in het Stadio Olimpico in Rome kwam Lazio opnieuw op achterstand, maar het zette de scheve situatie recht door drie keer te scoren in tien minuten. Daardoor won Lazio de beker.

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Zie ook
AC Milan in het seizoen 1997/98

1998
Coppa
SS Lazio
AC Milan
Sportevenement in Rome
Sportevenement in Milaan